Ageladas, auch Agailadas, Hageladas und Hagelades (, )

* Ageladas von Argos (6. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Bronzegießer des 6. Jahrhunderts v. Chr.
 Ageladas von Argos (5. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Bronzegießer des 5. Jahrhunderts v. Chr.